Паламос (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Эмпорда. Занимает площадь 13,98 км². Население — 23 057 человек (на 2014 год).

В Паламосе находится центральный офис детективного агентства Хорхе Коломара.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Жироны